Palais Sapieha (Varsovie)
 Palais Sapieha (Vilnius)